

Кулінарія 
 Колач

Колач — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Колач — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Калач